Bravo (italienisch ‚tüchtig‘) bezeichnet:
 einen italienischen Ausruf, der im deutschsprachigen Raum vor allem als Mittel des Applauses im Theater und in der Oper zum Einsatz kommt, siehe Beifall
 B als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Bravo (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Bravo (Kartoffel), eine Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten
 einen ehemaligen Grenzübergang in Berlin, siehe Checkpoint Bravo
 Bravo (Kernwaffentest), (1. März 1954) stärkster amerikanischer Kernwaffentest im Bikini-Atoll siehe Operation Castle#Bravo
 Bravo (Textverarbeitung), ein Textverarbeitungsprogramm
 informelle Bezeichnung für Einsatzersthelfer der Stufe B, siehe Einsatzersthelfer #Einsatzersthelfer B
 in Italien einen Soldaten im Dienst des Landadels
 in Italien bis ins 20. Jahrhundert einen Auftragsmörder
 Team Bravo España, ein bereits in der Gründungsphase gescheitertes spanisches Formel-1-Team
 eine Fruchtsaftmarke der österreichischen Firma Rauch Fruchtsäfte
 eine Serie von Musik-Samplern mit aktuellen Titeln, siehe Bravo Hits

Kultur:
 Bravo (Band), eine spanische Band, die am 29. Concours Eurovision de la Chanson teilnahm
 eine Figur im Roman Am Rio de la Plata von Karl May
 ein Manga bzw. eine Anime-Fernsehserie von Mario Kaneda mit dem Namen Girls Bravo
 Bravo (belgische Zeitschrift), ein zwischen 1936 und 1951 erschienenes frankobelgisches Comicmagazin
 Bravo (deutsche Zeitschrift), eine Jugendzeitschrift und ihre Ableger
 Bravo (Fernsehsender), US-amerikanischer Kabelfernsehkanal
 Bravo (Kanada), kanadisches Fernseh-Spartenprogramm
 El Bravo, italienische Comicserie
 Il bravo, eine Oper in drei Akten von Saverio Mercadante
 Johnny Bravo, Cartoon-Serie

Automarken:
 Bravo (brasilianische Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Bravo (deutsche Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 N. H. Bravo, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Fahrzeugmodelle:
 Fiat Bravo, ein Automodell
 ein Automodell von Mitsubishi, siehe Mitsubishi Minicab
 Piaggio Bravo, ein Kleinkraftrad von Piaggio

Weitere Fortbewegungsmittel:
 Bravo-Klasse, NATO-Codename einer Klasse sowjetischer Ausbildungs-U-Boote
 ein einmotoriges Flugzeug der Firma Mooney
 ein einmotoriges Trainingsflugzeug, siehe FFA AS-202 Bravo
 Super Bravo, Mofa

Fluggesellschaften:
 Bravo Air Congo, kongolesische Fluggesellschaft
 Bravo Airlines, spanische Fluggesellschaft
 Bravo Airways, ukrainische Fluggesellschaft

Geografie:
 Bravo (Michoacán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Michoacán
 Bravo (Querétaro), Ort im mexikanischen Bundesstaat Querétaro
 Bravo-Gletscher, Gletscher auf Greenwich Island, Südliche Shetland-Inseln
 Bravo Hills, Gebirge in Antarktika

Siehe auch:

 Rio Bravo (Begriffsklärung)
 Pravo